Plaats in Indonesië
 Pagerwangi (Balapulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pagerwangi (Lembang), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Bandung in de provincie West-Java